Ле́сли Пэ́рриш (, урождённая Марджори Хеллен (); род. 13 марта 1935) — американская актриса.

Ранние годы 
Пэрриш родилась в Аппер-Блэк-Эдди, Пенсильвания. После школы Лесли поступила в консерваторию Филадельфии, где стала перспективной студенткой класса фортепиано. В ноябре 1953 года она переехала в Нью-Йорк, где сначала работала официанткой в закусочной, а затем решила стать моделью. Позже она ставила спектакли в частном театре в Голливуде вместе с Рут Уоррик и Марком Херроном. Пэрриш получила опыт выступлений перед живой аудиторией, что сделало её актрисой, способной к импровизации.

Карьера 
В 1954 году Пэрриш подписала контракт со студией 20th Century Fox. В мае 1956 года Пэрриш подписала контракт со студией Metro-Goldwyn-Mayer. Её наиболее заметными работами в кино были роли Дейзи Мэй в фильме «Крошка Абнер» (1959) и Джослин Джордан в фильме «Манчжурский кандидат» (1962).

На телевидении Пэрриш снималась в эпизодах таких телесериалов как «Перри Мейсон», «Театр создателей саспенса», Бэтмен, «Звёздный путь: Оригинальный сериал», «Большая долина», «Менникс», «Доктор Маркус Уэлби», «Макклауд», «Бегство Логана» и других.

Личная жизнь 
В 1956—1961 годах Пэрриш была замужем за композитором и актёром Эриком Марлоу.

В 1977 году Пэрриш вышла замуж за писателя Ричарда Баха, с которым познакомилась на съёмках фильма «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Лесли стала героиней книг Баха «Мост через вечность» (1984) и «Единственная» (1988), в которых он развивал концепцию «родственных душ». В 1999 году пара развелась.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета искусств (Филадельфия)